Улица Менделе́ева — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь выдающегося русского учёного и общественного деятеля Д. И. Менделеева.

Белоруссия 
 Улица Менделеева — улица в Гомеле.
 Улица Менделеева — улица в Минске.

Латвия 
 Улица Менделеева — улица в Даугавпилсе.

Россия 
 Улица Менделеева -- улица в Великом Новгороде.
 Улица Менделеева — улица в Вичуге.
 Улица Менделеева — улица во Владивостоке.
 Улица Менделеева — улица во Владикавказе.
 Улица Менделеева — улица во Владимире.
 Улица Менделеева — улица в Воронеже.
Улица Менделеева — улица в Воскресенске
 Улица Менделеева — улица в Данкове.
 Улица Менделеева — улица в Екатеринбурге.
 Улица Менделеева — улица в Ишимбае.
 Улица Менделеева — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Менделеева — улица в Калининграде.
 Улица Менделеева — улица в Кирове.
 Улица Менделеева — улица в Коломне.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Менделеева — улица в Липецке.
 Улица Менделеева — улица в Магнитогорске.
 Улица Менделеева — улица в Махачкале.
 Улица Менделеева — улица в Менделеевске.
 Улица Менделеева — улица в Можге.
 Улица Менделеева — улица в Невинномысске.
 Улица Менделеева — улица в Нижнекамске.
 Улица Менделеева — улица в Новомосковске.
 Улица Менделеева — улица в Новосибирске.
 Проспект Менделеева - улица в Омске
 Улица Менделеева — улица в Саранске.
 Улица Менделеева — улица в Таганроге.
 Улица Менделеева — улица в Тольятти.
 Улица Менделеева -- улица в Томске.
 Улица Дмитрия Менделеева — улица в Тюмени 
 Улица Менделеева — улица в Уфе.
 Улица Менделеева — улица в Хотьково
 Улица Менделеева — улица в Чебоксарах.
 Улица Менделеева — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Менделеева — улица в Киеве.
 Улица Менделеева — улица в Кропивницком.
 Улица Менделеева — улица в Константиновке.
 Улица Менделеева — улица в Краматорске.
 Улица Менделеева — улица в Северодонецке.
 Улица Менделеева — улица в Харькове.
 Улица Менделеева — улица во Львове.
 Улица Менделеева — улица в Лутугино.

См. также 
 Менделеевская улица
 Менделеевская линия
 Переулок Менделеева
 Проспект Менделеева